Wyman pode se referir a:
Jane Wyman
Bill Wyman
Billy Sherwood

Desambiguação